За́езд () — община в районе Кладно, Среднечешский край, Чехия.  Находится в 9 км от города Кладно. По состоянию на 3 июля 2006 года в общине проживало 112 жителей. Первое письменное упоминание относится к 1318 году.

Достопримечательности 
 Заездский зоопарк

Население

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты Среднечешского края